Lölling (aus slowenisch (Mi)Lelina „Gegend des kleinen Mileslav“) steht für:
 Lölling (Gemeinde Hüttenberg), ein Tal, ehemaliges Bergbaugebiet und aus den folgenden drei Ortschaften gebildeter Ort in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten:
 Lölling Graben, eine Ortschaft der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Lölling Schattseite, eine Ortschaft der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Lölling Sonnseite, eine Ortschaft der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Gemeinde Lölling, eine ehemalige Gemeinde (1973 aufgelöst) im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Lölling, eine Katastralgemeinde der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Schloss Lölling, ein Schloss in Lölling Graben, Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Pfarrkirche Lölling, ein Kirchengebäude in Lölling Graben, Gemeinde Hüttenberg, Kärnten

 Jacqueline Lölling (* 1995), deutsche Skeletonsportlerin 

Siehe auch:
 Löllingit, Mineral
 Löllingbach, Gewässer in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Löllinger Union, ehemaliger Bergbaubetrieb in Kärnten
 Lolling, Familienname